Toutes les machines ont un cœur est une chanson de la chanteuse française Maëlle ; il s'agit de son premier single, sorti le . Le morceau est aussi disponible sur son premier album, Maëlle, paru le  de la même année.

Composition 
Les paroles sont de Zazie, la musique de Calogero. L'enregistrement est réalisé par Calogero.

Clip 
Le clip vidéo, réalisé par Nur Casadevall, est sorti sur YouTube le . Il a été tourné à Barcelone en juin,

Liste des titres

Classements

Notes et références 

Chanson de 2019
Single musical sorti en 2019
Premier single